UNIFI steht für:

 UNIFI (ISO 20022), UNIversal Financial Industry message scheme
 Universität Florenz, Università degli Studi di Firenze, Universität in Florenz, Italien

UniFi steht für:
 UniFi, Anwendung (System) für die Bereitstellung von WLAN der Firma Ubiquiti Networks, insbesondere als SDN

UNIFI